Il doppio del torneo di tennis Budapest Grand Prix Indoor 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrici Inés Gorrochategui e Caroline Vis che hanno battuto in finale Sandra Cecchini e Patricia Tarabini 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (finale)
 Inés Gorrochategui /  Caroline Vis (campionesse)

 Zina Garrison /  Betsy Nagelsen (semifinali)
 Julie Halard /  Radka Zrubáková (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Tour 1993
Budapest Grand Prix Indoor 1993